Ба-Пеф () —  бог загробного мира в древнеегипетской мифологии. Его имя Ба означало «душа». Ба-Пеф обычно изображался злобным и мрачным. Известен со времён Древнего царства. В Текстах пирамид его культ ассоциировался с болью и духовными страданиями, влияющими на фараона.

См. также 
 Ам-хех
 Акен
 Харон

Литература 
 Чегодаев, М. А. Древнеегипетская Книга Мёртвых — фрагменты перевода и комментарии // Вопросы истории. 1994. № 8. С. 145—163; № 9. С. 141—151.

Древнеегипетские боги
Боги смерти и загробного мира
Боги по алфавиту